B 117 bezeichnet:
 die Bundesstraße 117 in Deutschland
 die Buchauer Straße in Österreich
 B117 oder B.1.1.7, die VOC-202012/01-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2

Abkürzung